Бацање копља у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 20. и 22. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. одбранила је Келси-Ли Робертс из Аустралије.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичарки из 21 земље.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању копља за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању копља у  2022. години је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

<Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године. Квалификациона норма за финале износила је 62,50 метра (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а 9 се пласирале према постигнутом резултату (кв) ,,.

Почетак такмичења: Група А у 15:20 и Група Б у 16:50 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године са почетком у 18:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати у бацању копља на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном